Білуха:

 Білуха, або білуга (Delphinapterus leucas) — ссавець родини Нарвалові, або Однорогові (Monodontidae).

 Білуха Микола Тимофійович — український економіст, доктор економічних наук (1973), професор (1979), Заслужений діяч науки і техніки України (1991), академік Міжнародної академії оригінальних ідей (1992).